Nguni kan syfta på:

 Nguni (folk) – ett bantufolk i södra Afrika
 Nguni (språk) – ett bantuspråk i södra Afrika
 Nguni (boskap) – en boskapssort i södra Afrika